Die Bezeichnung Ambergris in geographischen Namen bezieht sich auf Ambra in der englischen Sprache, und der Wortbestandteil gris auf die graue Farbe.Ambergris Cay ist der Name folgender Inseln:

 Ambergris Cays, Inselgruppe der Turks- und Caicosinseln
 Big Ambergris Cay, Hauptinsel der Ambergris Cays
 Little Ambergris Cay, Insel der Ambergris Cays
 Ambergris Cays (Bahamas), Inselgruppe der Bahamas
 Ambergris Cay (Berry Islands), Insel der Berry Islands

Siehe auch:
 Ambergris Caye, Insel von Belize